Galini kan syfta på:

Geografi

Cypern 

 Galiní, , Eparchía Lefkosías,

Grekland 

 Galíni (ort i Grekland, Epirus), Nomós Prevézis, 
 Galíni (ort i Grekland, Kreta), Nomós Lasithíou,

Italien 

 Galini (ort i Italien), Sicilien, Messina, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar